Als Weltmeisterschaft 1931 oder kurz WM 1931 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1931 stattgefunden haben:

 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1931 in Vichy (Frankreich)
 Cadre 45/1-Weltmeisterschaft 1931 in Marseille (Frankreich)
 Cadre 45/2-Weltmeisterschaft 1931 in Genf (Schweiz)
 Cadre 71/2-Weltmeisterschaft 1931 in Paris (Frankreich)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1931 in Barcelona (Spanien)
 Billard Artistique-Weltmeisterschaft 1931 in Vichy (Frankreich)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1931 in Nottingham (England)
 Alpine Skiweltmeisterschaften 1931
 Bob-Weltmeisterschaft 1931
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1931
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1931
 Internationale Fechtmeisterschaften 1931
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1931
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1931
 Tischtennisweltmeisterschaft 1931
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1931
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1931

Sportveranstaltung 1931
Weltmeisterschaften nach Jahr